Брусянка:

 Брусянка — деревня в Тогучинском районе Новосибирской области.
 Брусянка — деревня в Узловском районе Тульской области.
 Брусянка — река в Свердловской области, левый приток реки Исети.